Var (departament), departament de França
 Riu Var, riu de França
 Var (cognom), cognom romà
 Var (déu), déu germànic, vegeu Llista dels déus germànics.
 VAR, Àrbitre assistent de vídeo o videoarbitratge, un sistema d'assistència arbitral utilitzat en futbol.
 Biografies:
 Alfè Var, militar romà 
 Arri Var, militar romà
 Gai Licini Var, cònsol el 236 aC
 Gai Vibi Var, triumvir monetales
 Gai Vibi Juvenci Var, cònsol el 134 
 Gneu Quintili Var, dictador el 331 aC
 Marc Quintili Var (militar), militar romà
 Marc Quintili Var (tribú consular), tribú consular el 403 aC
 Pompeu Var, polític romà 
 Publi Quintili Var (cònsol 13 aC), cònsol el 13 aC, governador de Germània derrotat al bosc de Teutoburg
 Publi Alfè Var, jurista romà del segle I aC 
 Publi Quintili Var (pretor), pretor el 203 aC 
 Publi Ati Var, pretor romà del segle I aC
 Quint Ati Var, militar romà 
 Quintili Var (fill de Publi Quintili Var), fill de Publi Quintili Var, emparentat amb la casa imperial
 Quintili Var (crític), crític literari romà 
 Sext Quintili Var (cònsol), cònsol el 453 aC 
 Sext Quintili Var (qüestor), qüestor el 49 aC
 Tit Quintili Var, militar romà